Crna Reka (Rivière noire dans les langues slaves) est un toponyme qui peut désigner :

Hydronymes 
la Crna reka, une rivière de Serbie ;
la Crna reka, une rivière de République de Macédoine se jetant dans le Vardar à Stobi près de Gradsko;

Toponymes 
le monastère de Crna Reka, un monastère orthodoxe serbe ;
Crna Reka, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Ivanjica, district de Moravica ;
Crna Reka, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trgovište, district de Pčinja.

On consultera également la page d'homonymie  (littéralement rivière), listant des fleuves, rivières et toponymes balkaniques, dont les graphies alternatives sont « Crna » ou « Tsrna ».